Garage Inc. — альбом группы Metallica, вышедший в 1998 году, представляющий собой сборник кавер-версий песен различных групп.

Об альбоме 
В альбоме исполнены песни музыкантов разнообразных жанров, которые так или иначе повлияли на творчество группы, или же имели большое значение для участников. Сюда вошли песни первопроходцев металла, таких как Black Sabbath, Diamond Head, Blue Öyster Cult, Thin Lizzy и более роковое южное звучание Боба Сигера и Lynyrd Skynyrd. Используя песни с первого альбома Mercyful Fate, Melissa (1983) музыканты записали попурри, которое вошло в альбом под названием Mercyful Fate. Каверы на Discharge и Misfits представили хардкор-панк составляющую.

Версии песен в исполнении Metallica стали популярными, иногда более известными среди массового слушателя, чем оригиналы.

К Августу 2013 года альбом разошёлся по миру тиражом более 6 миллионов копий.

Список композиций

Диск 1 

 «Sabbra Cadabra» также содержит кавер на часть песни Black Sabbath «A National Acrobat»
 «Mercyful Fate» представляет собой попурри песен «Satan’s Fall» (00:00 — 00:42), «Curse of the Pharaohs» (00:43 — 03:53), «A Corpse Without Soul» (03:54 — 05:25), «Into the Coven» (05:26 — 07:14) и «Evil» (07:15 — 11:11) группы Mercyful Fate.

Диск 2 
Все композиции диска 2 были записаны ранее, большинство из них издавались на сторонах «Б» различных синглов группы

Участники записи 
 Джеймс Хэтфилд — вокал, гитара
 Кирк Хэммет — гитара
 Джейсон Ньюстед — бас-гитара
 Ларс Ульрих — ударные
 Клифф Бёртон — бас-гитара на «Blitzkrieg» и «Am i Evil?»

Примечания

Литература

Ссылки 

G
Альбомы 1998 года
Сборники 1998 года
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Кавер-альбомы
Сборники на английском языке
Альбомы, спродюсированные Бобом Роком